Mykolas ist ein litauischer männlicher Vorname, abgeleitet von Michael.

Personen 

Mykolas Arlauskas (1930–2020), Professor und Politiker, Mitglied des Seimas
Mykolas Biržiška (1882–1962), Jurist und Politiker, Mitglied des Seimas, Professor und Rektor der Vilniaus universitetas
Mykolas Glinskis (1470–1534), Starost und Hofmarschall im Großfürstentum Litauen,  Bojar und Regent von Moskau
Mykolas Jankauskas (1905–1999),  Forstwissenschaftler und Professor
Mykolas Lasinskas (1916–2020),  Hydrotechniker und Flussforscher, Professor
Mykolas Majauskas (*  1981),  Politiker, Mitglied des Seimas
Mykolas Kazimieras Oginskis (1731–1799), Großhetman von Litauen, Kunstmäzen,   Erfinder des Harfenpedals
Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833), Reichstagsabgeordneter und Gesandter in Holland
Mykolas Kazimieras Pacas (1624–1682), litauischer Hetman, Woiwode von Vilnius
Mykolas Požarskas (1927–1986), sowjetlitauischer Jurist und Politiker, Vizeminister
Mykolas Pronckus (*  1936), Politiker, Mitglied des Seimas
Mykolas Römeris (1880–1945), Verfassungsrechtler, Professor, Richter
Mykolas Sleževičius (1882–1939), Rechtsanwalt, Politiker und Premierminister

Zwischenname
Algirdas Mykolas Brazauskas (1932–2010), sowjetlitauischer Politiker, Präsident und zuletzt Premierminister
Rytis Mykolas Račkauskas (* 1959), Politiker, Bürgermeister von Panevėžys

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname